Жеребцо́в (Жеребцо́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Жеребцов

А 
 
 
 Жеребцов, Анатолий Васильевич (род. 1940) — председатель Ульяновского областного суда (1985—1994), председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации (1993—2000).
 Жеребцов, Анатолий Петрович (род. 1953) — советский украинский легкоатлет, метатель копья.

Б

В 
 
 Жеребцов, Виталий Сергеевич (род. 1988) — украинский футболист, нападающий.
 Жеребцов, Владимир Евгеньевич (род. 1983) — российский актёр театра и кино.
 Жеребцов, Вячеслав Владимирович (род. 1947) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.

Г, Д 
 Жеребцов, Гелий Александрович (род. 1938) — российский физик, академик РАН.
 Жеребцов, Давыд Васильевич (ум. 1610) — русский воевода эпохи Смутного времени.

И 
 
 Жеребцов, Игнатий Семёнович — воевода Коломенский в 1408 году.
 Жеребцов, Игорь Любомирович (род. 1960) — российский историк-финноугровед.

М

Н

О, П 
 Жеребцов, Олег Викторович (род. 1968) — российский бизнесмен.
 Жеребцов, Пётр Николаевич (1922—2002) — полный кавалер ордена Славы.

С 
 Жеребцов, Семён Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Жеребцов, Сергей Петрович (? — 1855) — русский военачальник, генерал-майор.



См. также 
 Жеребцово
 Жеребцовы — о дворянском роде

Примечания